Ки́ска () — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Ханила уезда Ляэнемаа.

География 
Расположена в 43 километрах к северо-западу от уездного центра — города Пярну. Расстояние до волостного центра — города Лихула — 14 километров. Высота над уровнем моря — 17 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, число жителей деревни составило 8 человек, из них 7 (87,5 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Киска:

История 
В письменных источниках 1564 года упоминается Kisska, 1565 года —  Kyskas by, 1591 года — Kißkuas By, 1689 года — Kiskas Byy.

В XVI веке деревня предположительно принадлежала монастырю Лихула. В 1773 году здесь была основана мыза Киска, которую отделили от мыз Метсакюла и Мытсу, позже она стала побочной мызой мызы Ватла.

В 1920-х годах на землях мызы возникло поселение, в 1977 году оно получило статус деревни, в этом же году с деревней Киска были объединены деревни Ристи () и Торгу ().

Происхождение топонима 
Мотив и содержание названия деревни остаются неясными. Из эстонских слов для сравнения можно привести киск () — «крючок», кискуя () — задиристый, злобный (человек), кисклик () — «сучковатый».

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Пярнумаа